Niemcy:
 Westhoven – dzielnica Kolonii

Osoby:
 Eduard von Westhoven – niemiecki oficer
 Franz von Westhoven – niemiecki oficer

Inne:
 Westhoven – ród

Zobacz też:
 Westhofen